Erik Söderlund kan syfta på:

 Johan Erik Söderlund
 Erik Söderlund (gångare)
 Erik Söderlund (jurist)